Granos rateros puede referirse a:

 el nombre común de la planta Euphorbia lathyris; o
 el nombre común de la planta Euphorbia serrata.